Буэно () — испанская и португальская фамилия. Известные носители:
 Буэно, Альберто (род. 1988) — испанский футболист, полузащитник.
 Буэно, Винсент (род. 1985) — австрийский и филиппинский футболист. Участник Евровидения-2020. 
 Буэно, Гонсало (род. 1993) — уругвайский футболист, нападающий. 
 Буэно, Карлос (род. 1980) — уругвайский футболист, нападающий.
 Буэно, Луис (1937—2011) — бразильский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Буэно, Мануэль (род. 1940) — испанский футболист, нападающий.
 Буэно, Мария (1939—2018) — бразильская теннисистка.
 Буэно, Марко (род. 1994) — мексиканский футболист, нападающий.
 Буэно, Сантьяго (род. 1998) — уругвайский футболист,	защитник.
 Буэно, Себастьян (род. 1981) — аргентинский футболист, нападающий.
 Буэно-и-Монреаль, Хосе Мария (1904—1987) — испанский кардинал.
 Кальехон Буэно, Хосе Мария (род. 1987) — испанский футболист, нападающий.

Другие значения 
 Буэно (река) — река в Чили.